Дышкант - фамилия:

 Дышкант, Вадим Васильевич (род. 1960) — украинский журналист. 
 Дышкант, Валентин Васильевич (1944—2016) — советский и российский промышленный и государственный деятель.

См. также 
 Дишкант